

Geografia 
 San Filippo del Mela – comune nella città metropolitana di Messina
 San Filippo – frazione di Contigliano in provincia di Rieti
 San Filippo di Pellaro – frazione di Reggio Calabria
 San Filippo – frazione di Anagni in provincia di Frosinone
 San Filippo – l'unica frazione di Bagnara di Romagna in provincia di Ravenna
 San Filippo – frazione di Genazzano nella città metropolitana di Roma Capitale

Santi e beati 
 San Filippo apostolo (†80) – apostolo di Gesù, viene celebrato dalla Chiesa Cattolica il 3 maggio 
 San Filippo diacono (†?) – ordinato diacono dagli apostoli di Gesù, celebrato l'11 ottobre
 San Filippo (†?) – martire con altre sei fratelli: Alessandro, Felice, Gennaro, Marziale, Silvano e Vitale (i santi Sette Fratelli), celebrato con i fratelli il 10 luglio
 San Filippo (†?) – martire bambino ad Alessandria d'Egitto con Zenone, Narseo ed altri, celebrato il 15 luglio
 San Filippo di Nicomedia (†101) – martire a Nicomedia con san Stratone e san Eutichiano, celebrato il 17 agosto
 San Filippo Siriaco (†103) – presbitero in Agira, viene celebrato il 12 maggio
 San Filippo martire (†III secolo) – celebrato il 13 settembre
 San Filippo di Gortina (†180 c.a.) – vescovo di Creta, celebrato l'11 aprile
 San Filippo vescovo (†304) – vescovo di Eraclea ed ivi martire con i diaconi Ermete, Eusebio e Severo, celebrato il 22 ottobre
 San Filippo di Vienne (†578) – vescovo di Vienne (Francia), celebrato il 3 febbraio
 San Filippo di Zell (†770) – eremita benedettino, fondatore del monastero omonimo (Worms), celebrato il 3 maggio
 San Filippo Oderisi (†1285) – vescovo benedettino di Nocera Umbra, celebrato il 18 settembre
 San Filippo Benizi (†1285) – padre servita, celebrato il 22 agosto
 San Filippo Suzani (†1306) – padre agostiniano di Piacenza, celebrato il 24 maggio
 San Filippo Neri (†1595) – detto anche il buffone di Dio, celebrato il 26 maggio
 San Filippo Howard (†1595) – martire nella Torre di Londra, celebrato il 19 ottobre
 San Filippo di Gesù (†1597) – francescano messicano, martire a Nagasaki, celebrato il 5 febbraio
 San Filippo Evans (†1679) – gesuita inglese, martire a Cardiff, celebrato il 22 luglio
 San Filippo Mihn (†1853) – sacerdote missionario, martire in Vietnam, celebrato il 3 luglio
 San Filippo Smaldone (†1923) – fondatore della Congregazione delle Suore Salesiane dei Sacri Cuori, celebrato il 4 giugno
 Beato Filippo Powell (†1646) – sacerdote inglese, martire a Tyburn, celebrato il 30 giugno
 Beato Filippo Papon (fine XVII secolo) – sacerdote, martire della Rivoluzione francese a Rochefort, celebrato il 17 giugno
 Beato Filippo Rinaldi (†1931) – sacerdote salesiano, celebrato il 5 dicembre
 Beato Filippo di Gesù Munarriz Azcona (†1936) – martire durante la Guerra civile spagnola con Giovanni Diaz Nosti e Leonzio Perez Ramos, celebrato il 2 agosto
 Beato Filippo Hernandez Martinez (†1936) – sacerdote e martire a Barcellona durante la guerra civile spagnola con Zacaria Abadia Buesas e Giacomo Ortiz Alzueta, celebrato il 27 luglio
 Beato Filippo Siphong Onphitak (†1940) – martire in Thailandia, celebrato il 16 dicembre

Opere d'arte
 San Filippo (Nanni di Banco) – scultura
 San Filippo scaccia il mostro dal tempio (Filippino Lippi) – affresco
 Martirio di San Filippo (José de Ribera) – pittura

Architetture religiose

Altro
 Stadio Comunale San Filippo – città di Messina.
 San Filippo Neri – una stazione ferroviaria di Roma.
 Ospedale San Filippo Neri – uno dei principali ospedali di Roma, situato nella zona Nord della città.